Plumerillo rojo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bromus rubens; o
 el nombre común de la planta Calliandra tweediei.